Con il termine ferrovia Savona-Acqui Terme s'intende una direttrice ferroviaria Trenitalia che utilizza le seguenti tratte:
Acqui Terme – San Giuseppe di Cairo della Alessandria – San Giuseppe di Cairo;
 San Giuseppe di Cairo – Savona della Torino – Fossano – Savona. Di quest'ultimo tratto sono impiegate sia la direzione via Altare sia quella via Ferrania.